Marino est un nom propre notamment italien qui peut faire référence à :

Toponyme

États-Unis 
 San Marino, ville située dans le comté de Los Angeles, dans l'État de Californie.

Italie 
 Marino, ville italienne de la province de Rome dans la région Latium.
 San Marino est le nom italien de Saint-Marin, petite république enclavée en Italie.

Irlande 
 Marino, quartier du nord de Dublin.

Macédoine 
 Marino, village de la municipalité d'Ilinden, dans le nord de la République de Macédoine.

Russie 
 Marino, district municipal de Moscou.
 Marino, le nom d'une station du Métro de Moscou.

Patronyme 

 Adrian Marino (1921-2005), essayiste roumain.
 Dan Marino (1961-), joueur américain de football américain.
 Danny Marino (?-), mafioso italo-américain.
 Francesco Marino Di Teana (1920-2012), sculpteur, architecte et philosophe italien contemporain.
 Frank Marino (1954-), guitariste de rock canadien.
 Giambattista Marino (1569-1625), poète italien.
 Jean-Baptiste Marino (1767-1794), personnalité de la Révolution française.
 Jean-Baptiste Marino (1964-), musicien contemporain, guitariste de flamenco. 
 Jean-Marc Marino, (1983-), coureur cycliste français.
 
 Ken Marino (1968-), acteur et scénariste américain.
 Laura Marino (1993-), plongeuse française.
 Massimo Marino (1960-2019), présentateur de télévision et un acteur italien. 
 Nick Marino, nom de plume de Will Oursler et Richard Deming.
 Peter Marino (1949-), architecte américain.

Presse 
 El Marino, quotidien du Chili publié à Pichilemu

Langue 
 le marino une langue du Vanuatu

Musique 
 Marino est un groupe de heavy metal japonais.

Œnologie 
 Marino, vin blanc DOC de la Province de Rome.

Patronyme italien